Джеймс Ченс (James Chance, имя при рождении - James Sigfried, 20 апреля 1953), он же Джемс Уайт (James White) - музыкант-саксофонист и автор песен из США, прославившийся прежде всего как один из пионеров нью-йоркской No Wave-сцены (в составе Teenage Jesus & The Jerks, James Chance & The Contortions; вошёл в число исполнителей, чьи композиции были включены на компиляцию Брайана Ино No New York). Оригинальный стиль игры Ченса сочетает в себе элементы панка, фанка и фри-джаза а-ля Орнетт Коулмен.

Дискография 
 Buy (1979) (The Contortions)
 Theme from Grutzi Elvis (EP, 1979)
 Off White (1979) (James White & The Blacks)
 Second Chance (1980)
 Live aux Bains Douches (1980) (The Contortions)
 Live in New York (1981) (The Contortions)
 Sax Maniac (Animal 1982) (James White & The Blacks)
 James White Presents The Flaming Demonics (1983)
 Melt Yourself Down (1986)
 Soul Exorcism (1991) (The Contortions)
 Lost Chance (1995)
 Molotov Cocktail Lounge (1996)
 White Cannibal (ROIR 2000)
 Christmas with Satan (сингл, 2002)
 Irresistible Impulse (2003)
 Sax Education (2004)
 James Chance & Terminal City - Get Down and Dirty! (2005)
 Pre-Teenage Jesus, Teenage Jesus & The Jerks (1978)
 James Chance & Terminal City - The Fix is in (2010)
 Twist Your Soul - The Definitive Collection 2xCD (2010)

Ссылки 
Биография на официальном сайте ZE Records

Музыканты по алфавиту
Саксофонисты США
No Wave